Astrid de Bélgica, princesa de Bélgica y archiduquesa de Austria-Este por matrimonio, (nacida en Bruselas, Bélgica, el 5 de junio de 1962) es la hija del anterior rey de los belgas, Alberto II y de su consorte, la reina Paola. Tras demostrarse la paternidad de su padre respecto a Delphine Boël en enero de 2020, dejó de ser oficialmente la única hija de Alberto II, si bien sigue siendo la única que forma parte oficialmente de la familia real belga.

Biografía

Nacimiento 
Nacida en el castillo de Belvédère, Laeken el  5 de junio de 1962.

Bautismo 
Fue bautizada con el nombre de Astrid Josephine-Charlotte Fabrizia Elisabeth Paola Maria, y sus padrinos fueron el príncipe Fabrizio Ruffo di Calabria (su tío materno) y la Gran Duquesa Josefina Carlota de Luxemburgo (su tía paterna)

Nombres 
 Astrid: en honor de la princesa Astrid de Suecia (1905-1935), su abuela paterna.
 Josefina Carlota: en honor de la gran duquesa Josefina Carlota de Luxemburgo, su tía paterna y madrina.
 Fabricia: en honor de su tío materno Fabrizio Ruffo di Calabria (1922-2005).
 Isabel: en honor de Isabel de Baviera, su bisabuela paterna.
 Paola: en honor a su madre.
 María: en honor a la virgen María.

Estudios 
Después de completar los estudios de educación secundaria, Astrid estudió historia del arte durante un año en Leiden, Países Bajos. Completó su educación en el Instituto de Estudios Europeos en Ginebra y en Míchigan, EE.UU.

Matrimonio y descendencia

Boda 
El 22 de septiembre de 1984 la princesa Astrid se casó en Bruselas, en la Iglesia de Nuestra Señora, con el archiduque Lorenzo de Austria-Este (n. 1955), nieto de Carlos I, último emperador de Austria. Lorenzo se convirtió, por decreto real, en príncipe de Bélgica en 1995.

Hijos 
 Amadeo de Austria-Este (nacido en Woluwe-Saint-Lambert el 21 de febrero de 1986). 
 María Laura de Austria-Este (nacida en Woluwe-Saint-Lambert el 26 de agosto de 1988).
 Joaquín de Austria-Este (nacido en Woluwe-Saint-Lambert el 9 de diciembre de 1991).
 Luisa María de Austria-Este (nacida en Woluwe-Saint-Lambert el 11 de octubre de 1995).
 Leticia María de Austria-Este (nacida en Bruselas el 23 de abril de 2003).

Nietos 
 Ana Astrid (17 de mayo de 2016)
Maximiliano (6 de septiembre de 2019)

Princesa de Bélgica 

Desde 1994, la princesa Astrid es presidenta de la Cruz Roja de Bélgica, cargo que fue ocupado por su padre hasta entonces.

También es presidenta de honor de la Fundación Médica Reina Isabel y de la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer.

El 22 de noviembre de 1996, Astrid se convirtió en miembro del Senado belga. Al año siguiente, se unió a las fuerzas armadas. Ella es coronel de la unidad médica (anteriormente había sido teniente coronel de dicha unidad).

Abdicación de su padre 
A partir de la abdicación de su padre, el 21 de julio de 2013, Astrid y su hermano Lorenzo dejaron de tener su escaño en el Senado belga, pues el ser senador es una prerrogativa que la Constitución Belga le reconoce a los hijos de los monarcas reinantes.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas belgas 
  Dama gran cordón de la Orden de Leopoldo.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Dama gran cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (República Federal de Alemania, 13/07/1998).
  Dama gran cruz de la Orden de Adolfo de Nassau (Gran Ducado de Luxemburgo, 15/03/1999).
  Dama gran cruz de la Orden del Mérito Civil (Reino de España, 12/05/2000).
  Comandante gran cruz de la Orden de la Estrella Polar (Reino de Suecia, 07/05/2001).
  Dama gran cruz de la Real Orden del Mérito de Noruega (Reino de Noruega, 20/05/2003).
  Dama gran cruz de la Orden del Infante Don Enrique (República Portuguesa, 08/03/2006).
  Dama gran cruz de la Orden de la Corona (Reino de los Países Bajos, 20/06/2006).
  Dama gran cruz de la Orden del Mérito de la República de Hungría [Clase Civil] (República de Hungría, 18/04/2008).

Ancestros

Referencias 

 Jo Gérard, "Albert II et sa famille", éditions J.-M. Collet, 1993.
 Patrick Weber, "Dix princesses", éditions Racine.

Enlaces externos 

 Página oficial de la Casa Real Belga (en inglés y francés)

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Casa de Habsburgo-Lorena
Personas de Bruselas
Archiduquesas de Austria por matrimonio
Príncipes de Bélgica
Damas grandes cruces de la Orden del Infante Don Enrique
Nobles de Bélgica del siglo XX
Nobles de Bélgica del siglo XXI
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Grandes cruces de la Orden del Mérito Civil
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Galardonados con la Orden de la Corona (Países Bajos)
Miembros de la Real Orden del Mérito de Noruega